Polyschides är ett släkte av blötdjur. Polyschides ingår i familjen Gadilidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tandsnäckor
Polyschides